Zwentibald ist der Name

 des dritten Herrschers des Mährerreichs, siehe Svatopluk I.
 des Königs von Lothringen, siehe Zwentibold.